Буддлея () — род цветковых растений, который ранее относили к семейству , сейчас род Буддлея включают в семейство .

Род был назван в честь английского ботаника Адама Баддла ().

Распространение 
Более 100 видов, произрастают в тропиках и субтропиках Америки, Африки и Азии. Двадцать видов и пять гибридов встречаются в Китае.

Ботаническое описание 

Кустарники, реже деревья, лианы или травянистые растения. Листья супротивные, изредка чередующиеся, на черешках, обычно укороченных. Край листовой пластинки зубчатый. Соцветия терминальные и пазушные, обычно многоцветковые. Прицветники в основном листообразные, напоминающие чашелистики. Цветки 4-членные, дву- или однополые. Венчик колокольчатый, чашеобразный, воронкообразный. Плоды двухклапанные капсулы. Семена мелкие, часто крылатые, эндосперм мясистый, эмбрион прямой.

Таксономия 
, Species Plantarum 1: 112. 1753.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 141 вид. Некоторые из них:

Гибриды и культурные сорта

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Buddleja globosa pictures from Chilebosque.
 Reference to nomenclature issue
 [landscaping.about.com/cs/forthebirds/p/butterfly_bush.htm Using Butterfly Bush in the Landscape]

Норичниковые
Декоративные кустарники
Таксоны растений, названные в честь людей